Saint-Erblon ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine), Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Erblon (Mayenne), Département Mayenne